Asuma est le prénom d'Asuma_Sarutobi dans le manga Naruto
ASUMA est l'acronyme de l'Association des Supérieurs Majeurs du Congo